Formin může znamenat:

 Formin – vesnice ve slovinské občině Gorišnica
 formin – starší název chemické sloučeniny (dříve i léčiva) urotropin (hexamethylentetramin)
 forminy – proteiny zapojené do formování aktinu